Роберт Уильямс Уильямс, Роберт (род. 1997) — американский баскетболист.
 Уильямс, Роберт (1881—1936) — британский профсоюзный деятель.
 Уильямс, Роберт (1841—1914) — стрелок из лука.
 Уильямс, Роберт Джексон (род. 1978) — американский телеведущий и актёр.
 Уильямс, Роберт Джозеф Пэйтон (1926—2015) — британский химик.
 Уильямс, Роберт Франклин (1925—1996) — президент Национальной ассоциации содействия развитию цветного населения в Монро, штат Северная Каролина.
 Уильямс, Роберт Орчард (1891—1967) — британский ботаник, работавший в Тринидаде и Тобаго.
 Роберт Уильямс (1949—2022) — греческий певец и композитор.